Сидорята — название нескольких населённых пунктов:
 Сидорята — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Сидорята — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Сидорята — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Сидорята — деревня в Кишертском районе Пермского края.